Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) é responsável pelas atividades de educação física e de desportos da Marinha do Brasil, subordinada ao Corpo de Fuzileiros Navais. Sua sede é na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado em 4 de janeiro de 1916 e possui a denominação atual desde o decreto nº 70.161, de 18 de fevereiro de 1972.

Histórico 
A origem de CEFAN é em 4 de janeiro de 1916 como Liga de Sports da Marinha. No decreto nº 24.581, de 5 de julho de 1934, foi subordinada a então Diretoria do Pessoal da Marinha. No decreto-lei nº 2.296, de 10 de junho de 1940, foi extinta e criado o Departamento de Educação Física da Marinha. Em 16 de abril de 1945, foi extinto pelo decreto-lei nº 7.467. Foi reativado como Departamento de Esportes da Marinha pelo decreto-lei nº 9.265 de 17 de maio de 1946 e teve sua denominação alterada para Centro de Esportes da Marinha, em 7 de maio de 1953, pelo decreto nº 32.742. Em 18 de fevereiro de 1972, sua denominação foi novamente alterada para Centro de Educação Física da Marinha, pelo decreto nº 70.161. Em 31 de outubro de 1973, passou a ter a denominação atual, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, pelo decreto nº 73.058.

Em 27 de novembro de 1975, suas atividades foram regulamentadas no decreto nº 76.687. Pelo decreto nº 84.781 de 11 de junho de 1980, teve estas atividade revogadas e alteradas pela portaria nº 0110, de 30 de janeiro de 1986, do ministro da Marinha e, novamente regulamentada pela portaria nº 0020, de 6 de fevereiro de 1997. Novamente revogada pela portaria nº 0063, de 6 de novembro de 1998, do Comando de Operações Navais (ComOpNav), recebeu uma nova regulamentação. Em 31 de março de 2008, na portaria nº 120, ficou subordinada ao Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais. Finalmente, em 24 de fevereiro de 2010, foi subordinada ao Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, pela portaria nº 65.

Missão

Atletas

Ligações externas 
 

Corpo de Fuzileiros Navais